

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych
 Jabłonowo – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie
 Jabłonowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola
 Jabłonowo – przysiółek wsi Chrostowo Wielkie w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Jabłonowo – część wsi Jegliniec w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol 
 Jabłonowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica
 Jabłonowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Jabłonowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno
 Jabłonowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Jabłonowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście
 Jabłonowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
 Jabłonowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec

Administracja 
 Jabłonowo – gromada w powiecie brodnickim
 Jabłonowo – gromada w powiecie wałeckim

Miejscowości na Białorusi 
 Jabłonowo (również Jabłonów) – była wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, niegdyś siedziba majątku Jabłonowskich, obejmującego wsie Szczeczyce, Kuczyce i Ułazy

Zobacz też 
 Jabłonowo Pomorskie, Jabłonowo-Adamy, Jabłonowo-Kąty, Jabłonowo-Wypychy, Jabłonowo-Zamek
 Browar Jabłonowo